Ла́ура Чинчи́лья Мира́нда (; род. 28 марта 1959) — президент Коста-Рики с 8 мая 2010 года по 8 мая 2014 года, первая в истории Коста-Рики женщина-президент.

Карьера 

Лаура Чинчилья окончила Университет Коста-Рики и получила степень магистра по специальности общественная политика в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. 

С начала 1990-х годов Лаура Чинчилья начала свою политическую карьеру, в это время она работает в качестве консультанта в различных международных юридических организациях в области институциональных реформ, уделяя особое внимание области судебного права, а также реформе сектора государственной безопасности. В это время она участвовала в различных международных программах, в том числе и программах ООН. Одним из важнейших направлений её деятельности стало реформирование полиции в странах Латинской Америки в общем, и в Коста-Рике в частности.

Имеет ряд публикаций, в том числе монографий по судебному праву, общественной безопасности и реформе полиции.

В период с 1994 по 1996 год находилась на посту заместителя министра общественной безопасности, с 1996 года по 1998 — министр общественной безопасности.

В 2014 году наездник Pseudapanteles laurachinchillae был назван в честь Лауры Чинчильи.

Президентство 
Лаура Чинчилья победила на выборах президента состоявшихся 7 февраля 2010 года. Чинчилья стала кандидатом от правящей Партии национального освобождения. При предыдущей администрации Оскара Ариаса Чинчилья занимала посты одного из двух вице-президентов, а также была министром юстиции. Чинчилья официально вступила в должность 8 мая.

Хотя она представляет левоцентристскую социал-демократическую партию, но как политик считалась экономически либеральной и социально-консервативной. Впрочем, её политический курс был довольно прогрессивным: одной из первых инициатив Чинчильи на посту президента стало предложение о введении для женщин трёх выходных дней в неделю вместо двух. В июле 2013 г. президент подписала закон о легализации однополых партнёрств.

Награды 
Лаура Чинчилья была удостоена награды "Женщины десятилетия в общественной жизни" на женском экономическом форуме в Амстердаме. Чинчилья также имеет почетные докторские степени в Университете мира в Коста-Рике, Джорджтаунском университете в Вашингтоне и Университете иностранных языков в Киото.

Ссылки 
 униан
 
 
 «Женщины Коста-Рики будут отдыхать не два дня в неделю, а три». «БалтИнфо» 15 апреля 2010.

Примечания 

Президенты Коста-Рики
Министры юстиции Коста-Рики
Женщины-президенты
Президенты, вступившие в должность в 2010 году
Юристы Коста-Рики
Выпускники университета Коста-Рики
Выпускники Джорджтаунского университета
Выпускники Школы государственной политики Джорджтаунского университета
Выпускники Школы дипломатической службы (Джорджтаунский университет)
Почётные доктора Джорджтаунского университета
Вице-президенты Коста-Рики
Депутаты Законодательного собрания Коста-Рики
Женщины-политики
Члены Международного олимпийского комитета